— железнодорожная станция на линии Эносима, расположенная в городе Фудзисава, префектуры Канагава. Станция расположена в 49,6 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го апреля 1929-го года под названием . Здание станции было полностью перестроено в 1995-м году. Своё нынешнее название станция получила 22-го августа 1998-го года.

Планировка станции
2 пути и две платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции